Paster ist eine slawische Form des Familiennamens Pastor bzw. steht im Russischen für Hirte

Träger dieses Namens sind u. a.:
 Astrid Paster, siehe Musikduo Twinnies
 James Paster (1945–1989), US-amerikanischer Mörder
 Lui Paster, russische Schreibweise von Louis Pasteur
 Steffen Paster, ein Musiker der Metal-Band Emergency Gate

Siehe auch: Pastor (Begriffsklärung), Pasteur, Pastore, Pastoors